A Sakál (1969, El Chacal de Nahueltoro) chilei-mexikói film
 A Sakál (1997, The Jackal) amerikai–francia–német–brit–japán film